През сезон 1919-20, ФК Интер излиза първенец от група А за област Ломбардия, след което триумфира в група Ц от националните полуфинали. Побеждават Ювентус и Дженоа на финала и се изправят срещу шампиона от централна и южна Италия - Ливорно. Мачът с Ливорно (завършил 3-2 за Интер) е само формалност, тъй като седмица преди този двубой ИФФ обявява нерадзурите за шампион на страната – втори в тяхната история.

Отбор 

 Треньор:  Нино Резеготи
 Президент:  Франческо Мауро

Срещи

Вижте също

Източници 

ФК Интер по сезон